Es gibt zwei verschiedene Blasenmützenmoose:

 Birnförmiges Blasenmützenmoos
 Kleines Blasenmützenmoos